Whale Back – mielizna w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne, w zatoce Port La Tour;
 Whale Back – mielizna w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne, na północny zachód od przylądka Cape Sable.